

Källor
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000), IAU, Minor Planet Center, Läst 26 maj 2009

Småplaneter 214501